Likodra est un toponyme qui peut désigner :
la Likodra, une rivière de Serbie qui se jette dans le Jadar ;
Likodra, un village de Serbie situé dans la municipalité de Krupanj, district de Mačva.

Homonymie de toponyme